in samenstellingen:
Lamotte-Beuvron,  Loir-et-Cher
Lamotte-Brebière,  Somme
Lamotte-Buleux,  Somme
Lamotte-du-Rhône,  Vaucluse
Lamotte-Warfusée,  Somme
gemeenten met de naam La Motte
gemeenten met de naam Lamothe of Lamothe